Länsväg 761 kan syfta på:

 Länsväg C 761
 Länsväg F 761
 Länsväg U 761